La Collada de l'Àguila és una collada situada a 534,4 m alt en un dels vessants del nord de la Serra de l'Albera, en el límit dels termes comunals d'Argelers de la Marenda i de Sureda, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord).

És al nord-est de la meitat inferior del terme de Sureda, i al sud-oest de la vila d'Argelers de la Marenda, al nord-est de la Vall, entre el Raig Petit (nord-oest) i el Puig del Raig (sud-est).

Bibliografia

Referències 

Colls d'Argelers
Colls de Sureda